Большая Карымкарская — река в России, протекает по Октябрьскому району Ханты-Мансийского АО. Устье реки находится в 1002 км по правому берегу реки Обь. Длина реки составляет 23 км.

 3 км: Хомпа
 6 км: Малая Карымкарская
 16 км: Енгдаюган

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения Иртыша до впадения реки Северная Сосьва, речной подбассейн реки — бассейны притока Оби от Иртыша до впадения Северной Сосьвы. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020100112115300018507.

Примечания 

Притоки Оби
Реки Октябрьского района (Ханты-Мансийский автономный округ)